La muchachada de a bordo puede referirse a:

 La muchachada de a bordo, película argentina dirigida en 1936 por Manuel Romero.
 La muchachada de a bordo, película argentina dirigida en 1967 por Enrique Cahen Salaberry.